Banke steht für:

 Banke, nepalesischer Distrikt

Banke ist der Familienname folgender Personen:

 Isak Banke (1863–1932), grönländischer Landesrat
 Paul Banke (* 1964), US-amerikanischer Boxer